Фут (, букв. — «ступня, стопа») — одиниця довжини в англійській системі мір (британська, зараз переважно тільки американська). Позначається одним штрихом, ′.

 1 фут = 12 дюймів = 30,48 см (точно)
 3 фути = 1 ярд
 6 футів = 1 фатом

Значення 

Геометричний фут введений в Англії в XVI столітті як ширина шістдесяти чотирьох ячмінних зерен.

За Г.Агріколою при переведенні в метричну міру, фут (стопа) буде дорівнювати 29,23 см, лікоть — 2 фута, долоня — ¼ фута, п'ядь — ¾ фута, палець — 1/16 фута.

Див. також 
 Англійська система мір

Література 
 Georgii Agricolae. De Re Metallica libri XII. — Basileae: Froben. — 1556. — 590 s.

Англійська система мір
Одиниці довжини